Данила (Даниил, Данил) — новгородский посадник в 1129—1130 гг.

Посадничество 
Данила является вторым из двух посадников (первым был Борис) из киевских чиновников, которым пытались подменить новгородское боярство на должности посадника. Под 1129 г. летописью отмечается приход Данилы из Киева в Новгород, чтобы там посадничать. Предполагается, что Данила был прислан Киевским князем Мстиславом Владимировичем и является той же попыткой, которая была совершена с посадником Борисом. Данила посадничал недолго, в следующем 1130 г. он лишается этой должности, так как 1 января 1131 г. на посадника назначается Петрила Микульчич.

Актовая печать 
Была найдена одна печать посадника Данилы. На печати имеется изображение св. Даниила во львином рву; пророк стоит во весь рост, а львы находятся по его сторонам.

Примечания

Литература 
 Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X—XV вв. — М.: Наука, 1970. — Т. I. — 326 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские посадники